La competizione delle parallele asimmetriche di Ginnastica artistica dei Giochi della XVI Olimpiade si è svolta al West Melbourne Stadium di Melbourne dal 3 al 7  dicembre 1956.

Risultati

Bibliografia

Collegamenti esterni

Parallele asimmetriche